Лен Йёнчёпинг () — лен, расположенный в центральной Швеции. Граничит с ленами Халланд, Вестра-Гёталанд, Эстергётланд, Кальмар и Крунуберг. Административный центр — город Йёнчёпинг.

В основном, занимает северо-западную часть исторической провинции Смоланд, однако небольшие участки территории относятся к провинции Вестергётланд.

Административное деление 
Лен состоит из 13 коммун:

Экономика 

Йёнчёпинг расположен в средней части южной Швеции и является логистическим и демографическим центром Скандинавии. Это самая индустриализированная область в Скандинавии и считается наиболее благоприятной для коммерческой деятельности частью Швеции, часто называемой колыбелью предпринимательства. В Йёнчёпинге располагаются развитые региональные группы предприятий в таких областях как высокотехнологическое производство, деревообработка и полимерные технологии. Стратегическое расположение региона дает доступ к крупному рынку товаров и услуг и близкое расположение по отношению, как к поставщикам, так и к потребителям. Йёнчёпинг — это центр железнодорожных перевозок. Кроме того, в регионе действует международный аэропорт.

Множество крупных компаний, таких как Икеа и Электролюкс выбрало регион для расположения своих логистических центров в Скандинавии. Развитая инфраструктура позволяет проводить крупные международные встречи и форумы. Одним из наиболее известных международных форумов является Элмия, проводимых ежегодно в самом центре Йёнчёпинга.

Известные жители и уроженцы 
 Стиг Шёлин — шведский боксёр, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки, чемпион Европы и Скандинавии родился в 
  — шведский спортивный стрелок, бронзовый призёр Олимпиады-1980 в Москве (в категории малокалиберная винтовка из 3 положений на 50 м) родился в 
  — шведская футболистка, игрок Олимпийской и Национальной сборных Швеции родилась в 
  — шведский атлет, участник Олимпийских игр родился в

Примечания

Ссылки 
 County Administrative Board of Jönköping
 County Council of Jönköping
 Regional Development Council of Jönköping County

Йёнчёпинг
Смоланд